Крэйг Оле́йник (, род. 1 июня 1979, Галифакс, Новая Шотландия, Канада) — канадский актёр, наиболее известен по роли телепата Тоби Логана в телесериале «Читающий мысли».

Биография 
Родился 1 июня 1979 года в Галифаксе; отец Крэйга был военным. Его дедушки приехали в Канаду из Польши.

Свою первую роль в кино Олейник получил в 14 лет — он снялся в роли младшего брата главной героини (в исполнении Хелены Бонэм Картер) в фильме-драме «Музей Маргариты», который был снят в его родном городе и вышел на экраны в 1995 году. Следующий фильм с участием актёра вышел в 1999: подростковая фэнтези-комедия «Тинейджеры – колдуны», которая не снискала популярности у зрителей.

Относительным прорывом для Крэйга стала роль призрака Растерзанного Принца в фильме Стива Бека «Тринадцать привидений», который вышел в 2001 году. В 2005 он стал режиссёром, сценаристом и продюсером собственного короткометражного фильма «Интервью с зомби», также сыграв главного героя. В следующем году последовала продолжительная роль в сериале «Беглецы» от канала CW, где Олейник сыграл школьного хулигана Джейка.

В 2009 стартовал телесериал «Читающий мысли», в котором ему досталась главная роль телепата и парамедика Тоби Логана. Шоу было закрыто после пяти сезонов. Сам актёр по этому поводу высказывался в интервью:

Мы все знали, что когда-нибудь настанет этот день. И вот он настал. Но мне всё же странно думать: «Я больше не Тоби Логан».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Канады